2 miejscowości w Polsce: 
 Pękanino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Białogard 
 Pękanino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo